Сычовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Сычовка — деревня в Карачевском районе Брянской области
 Сычовка — деревня в Навлинском районе Брянской области

Украина 
 Сычовка — село в Вышгородском районе Киевской области
 Сычовка — село в Христиновском районе Черкасской области

См. также